Atanga ist der Familienname folgender Personen:

 David Atanga (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Isaac Atanga (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Joseph Atanga (* 1952), römisch-katholischer Bischof